Koláre, plaats in Slowakije
 Kolare (Servië), plaats in Servië